Николай Хитрово: Хитрово, Николай Захарович (1779—1827) — генерал-майор, историк, брат А. З. Хитрово.
 
 Хитрово, Николай Фёдорович (1771—1819) — генерал-майор, посланник Русского Императора во Флоренции. Супруг Е. М. Хитрово.